Shyroke puede referirse a:

Shyroke, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Shyroke, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).